BiH:
 Gajevi (Bosanski Šamac, BiH), naselje u općini Bosanski Šamac
 Gajevi (distrikt Brčko), naselje u distriktu Brčko
 Gajevi (Ilijaš, BiH), naselje u općini Ilijaš
 Gajevi (Prnjavor, BiH), naselje u općini Prnjavor

Vidi i:
 Gaj (razdvojba)